Richard Gordon (politicus) - Filipijns politicus
Richard Gordon (ruimtevaarder) - Amerikaans ruimtevaarder
Richard Gordon (producent) - Brits filmproducent
Richard Gordon (schrijver) - Brits schrijver